Алексеев Иван Александрович (1.4.1887 — 24.4.1960) — главный лесничий Старобердянского лесничества и основатель Мелитопольского городского парка культуры и отдыха имени Максима Горького.

Биография 
Родился 1 апреля 1887 в станице Перекопская Усть-Медведецкого округа Область Войска Донского (ныне — станица Перекопская, Клетского района Волгоградской области). В 1904 году поступил в Арчадинскую лесную школу, которую окончил в 1906 году. В должности главного лесничего Бердянского лесничества и работал более четверти века.

В начале карьеры работал практикантом, объездчиком, лесником. Обучался в училище садоводства и земледелия в городе Умани.

Составил проект нового городского парка Мелитополя.

За заслуги в годы Великой Отечественной войны был награждён медалью «За доблестный труд». В 1957 году за заслуги в озеленении города Мелитополя был награждён медалью ВДНХ.

Скончался 24 апреля 1960. Похоронен на старом кладбище города Мелитополя. В 2016 году улица Крупской была переименована в честь Ивана Алексеева

Примечания

Ссылки 
 Мелитополь
 Достопримечательности Мелитопольщины

Галерея 

Лесоводы СССР
Лесничие